Ana Lengruber é uma cantora de música popular brasileira.

Discografia 
 O negócio é amar
 Ana Lengruber

Cantores do Rio de Janeiro (estado)